aranykorona, fizetőeszköz
 aranykorona, földminősítési értékszám
hasonló
 Aranykorona vendéglő (Solymár)